K-Zahl steht für:
 K-Zahl, Begriff in der Fahrzeug- und Antriebstechnik, siehe Wegimpulszahl
 Kompressibilitätszahl, Verhältnis der Kompressibilitätsfaktoren von Erdgasen im Norm- und Betriebszustand, siehe Kompressibilitätsfaktor

Siehe auch:
 Zustandszahl